Corpus Iuris steht für folgende Rechtssammlungen:

 Corpus Iuris Fridericianum, preußische Zivilprozessordnung
 Corpus iuris civilis, im Auftrag von Kaiser Justinian I. entstandene Gesetzessammlung
 Corpus Iuris Canonici, Sammlung von römisch-katholischem Kirchenrecht
 Corpus Iuris Secundum, Enzyklopädie über das Recht der Vereinigten Staaten von Amerika auf Bundes- und Landesebene